

Criminalità 
Iona – 'ndrina di Rocca di Neto.

Geografia 
 Regno Unito
Iona – isola della Scozia 
 Stati Uniti d'America
Iona – census-designated place della Contea di Lee, Florida
Iona – città della Contea di Bonneville, Idaho
Iona – città della Contea di Murray, Minnesota

Musica 
Iona – gruppo musicale rock progressivo britannico
 Iona – album degli Iona del 1990

Persone 
Camillo Iona – architetto italiano
Iona – metropolita di Mosca

Trasporti 
Iona (nave da crociera)

Zoologia 
Iona – genere di ragni della famiglia Salticidae

Pagine correlate 
Jona (disambigua) – pagina di disambiguazione
Yona – pagina di disambiguazione